( « L'homme-rat » en anglais) est un titre d'œuvre notamment porté par : 
 Ratman (Quella villa in fondo al parco), un film italien de Giuliano Carnimeo sorti en 1988 ;
 Rat-Man, une bande dessinée italienne créée en 1989 ;
 , un manga écrit et dessiné par Sekihiko Inui de 2007 à 2013.